Charles Stuart peut désigner :
 Charles Stuart (1555-1576),  comte de Lennox ;
 Charles  (1600-1649), roi d'Angleterre et d'Écosse, de la maison Stuart ;
 Charles II (1630-1685), roi d'Angleterre et d'Écosse ;
 Charles Édouard Stuart (1720-1788), dit Bonnie Prince Charlie, prétendant au trône d'Angleterre et d'Écosse ;
 Charles Stuart (1753 - 1801), général britannique ;
Charles Stuart (1779-1845), diplomate britannique ;
 Charles Walter Stuart (1818-1900), pair écossais ;
 , joueur de rugby à XV écossais.
 Charles Stuart (1959-1990), meurtrier américain